Paulo Henrique Sampaio Filho (Río de Janeiro, Brasil, 15 de julio de 2000) es un futbolista brasileño. Juega como extremo y su equipo es el Atlético Mineiro del Campeonato Brasileño de Serie A.

Estadísticas

Clubes 
 Actualizado al último partido disputado el .

Palmarés

Títulos internacionales

Referencias

Enlaces externos 
Ficha del jugador en Soccerway.com

Futbolistas de Brasil
Futbolistas del Club de Regatas Vasco da Gama
Futbolistas del Bayer 04 Leverkusen en los años 2010
Futbolistas del Bayer 04 Leverkusen en los años 2020
Futbolistas del Clube Atlético Mineiro
Futbolistas de la selección de fútbol sub-17 de Brasil
Futbolistas de la selección de fútbol sub-20 de Brasil
Futbolistas de Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Medallistas olímpicos de oro de Tokio 2020
Futbolistas de Río de Janeiro